Acol steht für:

 Acol (Kent), ein Dorf in Kent in England
 Acol (Bridge), ein Bietsystem, das im Bridge verwendet wird

Acol ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Acol Dalis (1925–2004), philippinischer katholischer Bischof